Die 1. Amateurliga Nordbaden 1967/68 war die 18. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfL Neckarau, der sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd gegen die anderen vier süddeutschen Amateurmeister durchsetzen konnte und in die Regionalliga Süd aufstieg. Der 1. FC Birkenfeld und der FV Hockenheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren Germania Brötzingen, der VfB Knielingen und FC Victoria Bammental.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1967/68 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1967/68 auf ASC-Neuenheim.de

1967
Fußballsaison 1967/68